Snijden is een begrip dat in meerdere contexten kan thuishoren:

 Bewerken met een scherp voorwerp, zie Mes (voorwerp).
 Snijden als vorm van automutilatie (zelfverwonding), een begrip uit de psychiatrie
 Snijden en kruisen als begrippen uit de meetkunde
 Snijden (bridge) is een speelwijze in het bridgespel.